Randers FC is een Deense voetbalclub uit Randers. De club ontstond in 2002 na een fusie tussen Dronningborg BK (opgericht 1928), Hornbæk SF (1945), Kristrup BK (1908), Randers Freja (1898), Randers KFUM (1920) en Vorup FB (1915). De officiële oprichtingsdatum is 1 januari 2003.

Van alle fusieclubs was Randers Freja de meest succesvolle, de club haalde drie bekers binnen en speelde 16 jaar in de hoogste klasse.

Erelijst

Randers Freja 
Beker van Denemarken 
 1967, 1968, 1973, 
Kampioen 2e klasse 
 1969

 Randers FC Beker van Denemarken''' 
 2006, 2021

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

In Europa 

Randers FC en voorganger Randers Freja speelt sinds 1967 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europa League (5x)
2009/10, 2010/11, 2013/14, 2015/16, 2021/22
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (3x)
1967/68, 1968/69, 1973/74
UEFA Cup (2x)
1974/75, 2006/07

Bekende (oud-)spelers 

  Djiby Fall
  Michael Gravgaard
  Jonas Kamper
  Oliver Feldballe
   Floribert Ngalula
  Marc Nygaard
  Ronnie Schwartz
  Kevin Stuhr Ellegaard
  Remco van der Schaaf

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

 
Sport in Randers